Cyril Moussilmani, véliplanchiste français.
 Sylvain Moussilmani, véliplanchiste français qui remporte la coupe du monde de slalom en 2010 au Brésil (Flecheiras).